Rehouerdjersen est un nom de l'Égypte antique porté par :

 Rehouerdjersen, préposé ou directeur du bétail à corne et à sabot, au début de la 
 Rehouerdjersen, toujours de la , dont le sarcophage est conservé au Walters Art Museum de Baltimore
 Rehouerdjersen, trésorier d'Amenemhat

Notes 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité